Bornstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Florian von Bornstädt (* 1991), deutscher Romanautor und Drehbuchautor
 Matthias von Bornstädt (* 1986), deutscher Kinderbuchautor und Arzt

Siehe auch:
 Bornstaedt
 Bornstedt